Con el nombre de Lourdes se entiende:

Lugares 

 Lourdes, estación ferroviaria del Gran Buenos Aires.

 Lourdes, municipio brasileño en el estado de São Paulo.

 Basílica de Lourdes de Quinta Normal, en Santiago.
 Gruta de Lourdes, estación ferroviaria del Metro de Santiago.

 Lourdes, municipio del departamento Norte de Santander.
 Catedral Nuestra Señora de Lourdes, en Florencia (Caquetá)
 Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, en Bogotá.

 Lourdes, ciudad francesa ubicada en la región de Altos Pirineos.
 Santuario de Lourdes, lugar de peregrinación católica en la localidad francesa de Lourdes.

 La catedral de Tánger o Catedral de Nuestra Señora de Lourdes.

 Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes y San Vicente Pallotti, templo en la Ciudad Vieja de Montevideo.
 Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, templo en el barrio de Malvín, Montevideo.

Personas llamadas Lourdes 
 Lourdes (banda), grupo argentino de pop dirigido por Lourdes Fernández.
 Lourdes Alcorta Suero (1951–): publicista, comunicadora social y política peruana.
 Lourdes Fernández (1981–): cantante argentina, exintegrante del grupo Bandana.
 Lourdes Flores Nano (1959–): abogada y política peruana, presidenta del Partido Popular Cristiano.
 Lourdes Hernández o Russian Red (1986–): cantautora española.
 Lourdes Maldonado (1973–): periodista española.
 Lourdes Maldonado (1954–2022): periodista mexicano.
 Lourdes Sánchez (1986–): bailarina y conductora argentina.
 Lourdes Sánchez Bacarlet (1962–): directora de teatro y actriz mexicana.
 Nuestra Señora de Lourdes, advocación de María, la madre de Jesús, que toma ese nombre porque la aparición se habría dado en las grutas de Lourdes.

Otros usos 
 Lourdes (película), dirigida por Jessica Hausner en 2009.

Nombres femeninos